Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, dawniej: Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu (GiLA)